Gagliardo ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Gagliardo (1930–2008), italienischer Mathematiker
 Giovanna Gagliardo (* 1941), italienische Filmregisseurin